Metropolitan School steht für:

 Berlin Metropolitan School, eine Privatschule in Berlin
 Metropolitan School Frankfurt, eine Privatschule in Frankfurt am Main